Honorius II, né Lamberto Scannabecchi, cardinal d'Ostie à partir de 1117, pape du  au .
 Dalmasio Scannabecchi ou Lippo Di Dalmasio Scannabecchi (Bologne, 1325-1421), peintre bolonais.
 son fils Filippo Scannabecchi ou Lippo Dalmasio (1360 - 1410),  un des premiers peintres italiens de l'école bolonaise.
Teresa Muratori Scannabecchi, peintre femme du  (1662 - 1708), femme de Domenico Maria Muratori (v. 1662 - 1744)